Justin Kelly – attore canadese
Justin Kelly – regista e sceneggiatore statunitense
Justin Kelly – produttore cinematografico e televisivo canadese
Justin Kelly – hockeista canadese